Trofast er et et traditionelt hundenavn, ofte anvendt i tegnefilm. Flere artikler handler om hunde med dette navn:

 Walter og Trofast
 Hagrid's hund Trofast fra bøgerne om Harry Potter af J.K. Rowling.